Příjmení Sehnal nosí tyto osobnosti:

 Antonín Sehnal (1861–1937), český římskokatolický duchovní, vydavatel Záhorské kroniky a spisovatel
 Augustin Sehnal (1868–1920), český politik, poslanec Říšské rady
 Eugen Sehnal (1851–1910), rakouský architekt
 František Sehnal (1938–2021), český entomolog
 Jiří Sehnal (* 1931), český muzikolog a hudební historik
 Ladislav Sehnal (1931–2011), český astronom
 Martin Sehnal (* 1981), český fotbalista
 Miroslav Sehnal (* 1953), český prozaik a publicista
 Pavel Sehnal (* 1964), český miliardář a politik
 Václav Sehnal (1871–?), český a čs. politik, senátor NS za agrárníky
 Václav Sehnal (poslanec Říšské rady) (1856–1905), český cukrovarnický odborník a politik, poslanec Říšské rady
 Vlastimil Sehnal (* 1959), český politik, poslanec FS a senátor za ODS

ženský tvar s přechýlením Sehnalová
 Olga Sehnalová (* 1968), česká politička, poslankyně EP za ČSSD
 Olga Sehnalová (poslankyně českého parlamentu) (* 1941), česká politička, poslankyně PSP za ČSSD
 Růžena Sehnalová (1875–1952), česká a čs. politička, senátorka NS za KSČ

Česká příjmení